Houbron est un patronyme porté notamment par :

 Dimitri Houbron, homme politique français ;
 Philippe Houbron (1953-), général français.
 Frédéric Houbron, peintre français